Игольница:

 Игольница — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Игольница — футляр или подушечка для иголок и булавок, используемая в швейном деле, исключающая возможность их потери в процессе работы.